Mru ist

 eine Sprache in Bangladesch, siehe Mru (Sprache);
 ein Volk in Bangladesch, siehe Mru (Ethnie).

Die Abkürzung MRU steht für:
 Mano River Union, eine westafrikanische Wirtschaftsorganisation
 Master Research Unit (Master Weiterbildung)
 Maximum Receive Unit: Konfigurationsoption des Link Control Protocol im Rahmen des Point-to-Point Protocol
 Mobile Receiving Unit
 Most Recently Used (Windows-Funktion)
 Mount Royal University in Calgary (Provinz Alberta, Kanada)
 Mykolas-Romeris-Universität
 Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport of Mauritius (IATA-Code des internationalen Flughafens von Mauritius)
 Ouguiya, die Währung Mauretaniens, als Währungscode nach ISO 4217

MRU